Публічна бібліотека Томашпільської об'єднаної територіальної громади (до 2018 — Томашпільська центральна районна бібліотека) — головна книгозбірня та культурно-освітній заклад смт Томашпіль.

Історія 

Перші відомості про бібліотеку селища міського типу Томашпіль зустрічаються в архівних документах від 01.10.1926 року. В 20–30 роки минулого століття бібліотекарі брали участь в ліквідації неписьменності, проводили голосні читки в лікнепах, залучали населення до масового читання, організовували дозвілля томашпільчан.

Після німецької окупації бібліотека поновила свою роботу в 1944 році. Дякуючи самовідданій праці колишніх працівників бібліотеки Щеголіхіної М. А.,Сікорщук А. Д.,Маш Л. І. установа перетворилася в авторитетний культосвітній заклад райцентру.

У 1946 році книгозбірню було переведено в приміщення костелу, яке томашпільчани добудовували методом «Народної добудови». Після реорганізації району з 1983 по 1966 рік вона функціонувала як селищна бібліотека . Після відновлення району бібліотека знову стала центром методичного керівництва для 37 бібліотек району. Книжковий фонд в 1972 році нараховував 24000 примірників .З 1979 року по 2002 рік установа була головною бібліотекою централізованої бібліотечної системи.

З 1991 по 2000 роки бібліотека знаходилася в приміщенні колишнього райкому партії, з 2000 року і по даний час — в приміщенні дитячої музичної школи. Сьогодні книжковий фонд бібліотеки нараховує 40885 примірників. Послугами бібліотеки користуються 1886 читачів. При бібліотеці працює любительське об'єднання «Щедра грядка», проводяться літературно — музичні та мистецькі заходи, виставки та презентації книг.

Добру пам'ять про себе залишили фахівці бібліотечної справи — Кмітович О. К., Сікорщук А.Д, Бірюкова П. М.,Продан Т. Ф., Хобер В. М.,Кітурко В, І.Багато років працюють на бібліотечній ниві Грушевич В. М.,Коновал О. Й.,Чорна Г. І.,Козак А. М., Чорна Г. П. очолює колектив Нагірняк В. П.

У 2011 році центральна районна бібліотека стала переможцем проекту «Бібліоміст» Ради Міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX) і одержала 5 комплектів комп'ютерного обладнання. Читачі бібліотеки мають можливість безкоштовно користуватися послугами Інтернет — мережі.

Томашпільська центральна районна бібліотека гостинно відкриває двері перед численними своїми гостями. У серпні 2012 року до районної бібліотеки завітали учасники Всеукраїнської літньої школи адвокації молодих бібліотекарів, яка проходила в селі Буша Ямпільського району. Гості знайомилися з досвідом організації нових бібліотечних послуг з використанням Інтернет — технологій.

Проект центральної районної бібліотеки «Я можу врятувати життя» в 2014 році було визнано кращим в результаті конкурсу програми «Бібліоміст» Ради Міжнародних Наукових досліджень IREX. Для реалізації даного проекту бібліотека одержала необхідну техніку: ноутбук та проектор, а також безкоштовне програмне забезпечення . Бібліотекою проводяться просвітницькі акції з основ цивільного захисту населення в умовах надзвичайних ситуацій соціально — політичного та воєнного характеру та надання першої медичної допомоги, Бібліотечні працівники району організували патріотичну акцію "..в сім"ї вольній новій…" приурочену 200 річниці від дня народження Т. Г. Шевченка. В ході акції проведено збір коштів для порятунку поранених та постраждалих учасників АТО . У червені 2014 року в читальній залі центральної районної бібліотеки відбувся конкурс WIKI DAY в рамках проекту «Вікіпедія», спільно з програмою «Бібліоміст», Учасники — знані в районі історики — краєзнавці та бібліотечні працівники сіл району змагалися в написанні статей до відомої у всьому світі електронної енциклопедії.

У 2015 році в районній бібліотеці відбулася польсько- українська зустріч, організована товариством «Інтеграція Європа — Схід» з міста Кельце за підтримки Міністерства закордонних справ республіки Польща. Мобільна польська делегація в складі керівників даного проекту та студентів — волонтерів познайомила учасників зустрічі з презентацією про можливості навчання в Польщі, провели пізнавальну вікторину з історії та культури Польщі та урок польської мови.

У 2016 оці Томашпільська ЦРБ стала переможцем конкурсу проекту Української Бібліотечної Асоціації «Все про Європу: читай, слухай, дізнавайся в пунктах Європейської інформації в бібліотеках», за підтримки Європейського союзу (програма Еразмус+ +), в бібліотеці створено Пункт Європейської інформації «Європа наш спільний дім» та стенд «Європейці Вінниччини», проведено ряд цікавих масових заходів для жителів селища та району.

У 2017 році Томашпільська центральна районна бібліотека стала переможцем проекту ПУЛЬС, міжнародної організації IREX («Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні») для бібліотек та громадських організацій об'єднаних територіальних громад України.

Примітки

Джерела 
 Бібліотеки Томашпільського району // Вінниччина бібліотечна: довідник / авт. кол.: В. Ф. Циганюк, П. І. Цимбалюк, І. М. Журавлівський. — Вінниця: Логос, 2003. — С. 131
 Центральна бібліотека Томашпільської районної ЦБС // Бібліотечна Україна: довідник / уклад. О. Ф. Артемюк, Т. М. Слепцова ; відп. ред. А. П. Корнієнкота ін. — К. : Абрис, 1996. — С. 101

Засновані в Україні 1979
Публічні бібліотеки Вінницької області